Lucanie peut désigner en français :

 La Lucanie, région historique d'Italie, pays des Lucaniens, peuple italique qui habitait en Italie préromaine, dans une partie de l'actuelle Basilicate ;  
 La Lucanie, un des thèmes de l'Empire byzantin présents en Italie entre 969 et 1050 ;
 la région italienne moderne de la Basilicate, officiellement appelée Lucanie de 1932 à 1947.